Села:
 Причепівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Причепівка — Одеська область, Березівський район